El término tangará esmeralda puede referirse a:
Chlorochrysa phoenicotis, es una especie de ave paseriforme; o
Tangara florida, es una especie de ave paseriforme.